Nogaret ist der Name bzw. Namensbestandteil

 folgender französischer Gemeinden:
 Nogaret im Département Haute-Garonne
 Gontaud-de-Nogaret im Département Lot-et-Garonne
 Saint-Pierre-de-Nogaret im Département Lozère
 folgender Personen:
 Bernard de Nogaret de La Valette d’Épernon (1592–1661), Militärbefehlshaber
 Guillaume de Nogaret (auch Wilhelm von Nogaret; ~1260–1313), Höfling und Berater des französischen Königs Philipp des Schönen 
 Jean Louis de Nogaret de La Valette (1554–1642), französischer Militärbefehlshaber
 Louis de Nogaret de La Valette d’Épernon (1593–1639), französischer Erzbischof und Lieutenant-général